Серое дерево () — картина голландского художника Пита Мондриана, одного из основоположников абстрактной живописи, написанная в 1911 году.

Описание 
Картина относится к периоду, когда Мондриан начал экспериментировать с кубизмом: ограниченная палитра красок, фон и передний план очень смешаны. Техника, с которой выполнено дерево, в неуловимо овальной форме, напоминает техники Пикассо и Брака. Овальная форма в работах Мондриана впоследствии стала более явной.

Примечания 

Картины 1911 года
Картины Пита Мондриана
Картины из собраний Муниципального музея Гааги
Искусство модернизма
Деревья в живописи